Естеба́н Фе́лікс Гране́ро Молі́на (;  2 липня 1987 року, Посуело-де-Аларкон, Іспанія) — іспанський футболіст. Півзахисник клубу «Реал Сосьєдад».

Статистика

Клубна 

 Дані актуальні станом на 29 квітня 2012

Досягнення 

 «Реал Мадрид»

 Чемпіон Іспанії: 2011—12
 Володар Кубка Іспанії: 2010-11
 Володар Суперкубка Іспанії: 2012

 Збірна Іспанії U-19

 Чемпіон Європи серед 19-річних: 2006

Примітки

Посилання 

 Профіль на сайті клубу «Реал Мадрид» 
 Профіль на сайті BDFutbol  
 Профіль на сайті Futbolme  
 
 

Іспанські футболісти
Гравці молодіжної збірної Іспанії з футболу
Футболісти «Хетафе»
Футболісти «Реала» (Мадрид)
Футболісти «Квінз Парк Рейнджерс»
Футболісти «Реал Сосьєдада»
Іспанські футбольні легіонери
Футбольні легіонери в Англії
Уродженці Мадрида